Citykerk (Mönchengladbach)
 Citykerk (Amsterdam)
 Sint-Nicolaaskerk (Aken), heeft de functie van een oecumenische citykerk
 Het Steiger, ook wel bekend als Citykerk Het Steiger